Ryssby kyrka kan syfta på bland annat:

 Ryssby kyrka, Kalmar län
 Ryssby kyrka, Kronobergs län